Hevesi ist der Familienname folgender Personen:
 István Hevesi (1931–2018), ungarischer Wasserballer
 Ludwig Hevesi (1843–1910), österreichischer  Schriftsteller und Journalist, Feuilletonist, Kunstkritiker, Humorist